Nekateri rekordni dosežki v problemskem šahu.

Največ možnih potez 

V povprečni šahovski poziciji je okrog 40 možnih potez, v izjemni situaciji (pat) igralec sploh nima potez. Diagram predstavlja položaj, kjer ima beli na voljo rekordnih 218 potez. Na šahovnici je legalna pozicija (kaj je bila zadnja poteza črnega?) s promoviranimi figurami (8 dam).

Glej tudi 
 šahovski rekordi

Viri 
Morse, Jeremy (1995; revised edition, 2001), Chess Problems: Tasks and Records, Faber and Faber. ISBN 0571153631. Concentrates on maximum tasks and records.

Zunanje povezave 
 The Aesthetics of Task Problems
 http://janko.at/Retros/Glossary/Records.htm

Problemski šah
Svetovni rekordi